Глазо́мичи — деревня в Западнодвинском районе Тверской области России. Входит в состав Ильинского сельского поселения. До 2006 года была центром Глазомичского сельского округа.

Находится на реке Усодица в 85 км к юго-западу от районного центра города Западная Двина, в 20 км от посёлка Ильино.

Население по переписи 2002 года — 188 человек, 86 мужчин, 102 женщины.

История 
В конце XVIII-начале XX века село Глазомичи относилось к Велижскому уезду Витебской губернии. Деревянная Никольская церковь (не сохранилась) принадлежала Полоцкой епархии.

В 1970-80-е годы деревня Глазомичи центр сельсовета, центральная усадьба совхоза «Дружба».

В 1997 году — 81 хозяйство, 225 жителей. Администрация сельского округа, неполная средняя школа, клуб, медпункт, отделение связи.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Западнодвинского района